Pioneer Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pioneer Hall (Kalifornien), ID-Nr. 71001110
 Pioneer Hall (Tennessee), ID-Nr. 78002576
 Pioneer Hall (Washington), ID-Nr. 70000645